Усмат () — городской посёлок (с 1990-х годов), административный центр Бахмальского района Джизакской области Узбекистана.

География 
Расположен у подножья Туркестанского хребта на берегу реки Ширасай, в 35 км от железнодорожной станции Галляарал (на линии Самарканд — Джизак).

Население

Ссылки 

Посёлки городского типа Бахмальского района